Une amie précieuse est le sixième épisode de la vingt-septième saison de la série télévisée Les Simpson et le  de la série. Il est sorti en première sur le réseau Fox le .

Synopsis 

Homer souhaite obtenir un fauteuil-releveur hors de prix après avoir visionné une publicité à la télévision. Pour y parvenir, il a recours à la méthode du crowdfunding en postant une vidéo sur internet où il lance un appel aux dons. Touchés par son message, plusieurs habitants de Springfield lui versent quelques dollars, en ignorant totalement ce que cet argent doit financer. La supercherie ne tarde pas à être découverte et les donateurs abusés se rendent chez les Simpson très en colère. Ils s'emparent du fauteuil et le détruisent, au grand désespoir de Homer. 

Parallèlement, Lisa cherche une nouvelle activité scolaire à pratiquer. Lors de la journée d'inscription à des clubs de l'école de Springfield, elle tient un stand de magie, mais personne n'a vraiment l'air intéressé, sauf une fille, Harper Jambowski, qui se découvre très vite de nombreux points communs avec elle. Celle-ci lui propose alors une invitation à un concert donné par un boys band australien charismatique. Le soir-même, Lisa réussit à convaincre son père, encore attristé par la perte de son fauteuil, de l'y emmener.

Sur place, Homer et sa fille sont stupéfaits de découvrir que le père de Harper, Mike Jambowski, est un homme immensément riche et excessif, avec qui ils suivent le concert au rang des spectateurs VIP ultra-privilégiés. Se liant d'amitié, Homer et Mike assistent à plusieurs autres évènements accompagnés de leurs enfants, mais Lisa est rapidement déçue par le comportement de Harper qui s'avère être une fille superficielle, capricieuse et autoritaire. 

Quand Mike invite la famille Simpson à passer des vacances sur son île privée, Homer devra faire un choix entre le bien-être de sa fille et les avantages financiers de sa relation avec les Jambowski...

Invités 
 Kristen Bell : Harper Jambowski

Références culturelles 
 Le gag du canapé fait référence au court-métrage d'animation Le Festin, produit par les studios Disney en 2014
 Undercover C.E.O. est une parodie de l'émission de télé-réalité américaine Undercover Boss
 La musique entendue lors des funérailles du fauteuil-releveur est Lacrimosa, tirée de l’œuvre Requiem de Mozart 
 Homer et Marge font allusion à la saga Crocodile Dundee et notamment de son troisième volet dont l'action se déroule à Los Angeles
 Lors de la présentation du père de Harper, résonne le titre Sirius du groupe de rock progressif britannique The Alan Parsons Project
 Le nom et la composition du boys band Doe-Eyed Boys semblent être inspirés du groupe de pop rock australien 5 Seconds of Summer
 Deux des membres du boys band ont des noms faisant référence à deux villes d'Australie : Wodonga et Macquarie
 Quatre lauréats du Prix Nobel apparaissent derrière les musiciens au cours du concert, dont Albert Einstein, Theodore Roosevelt et Mère Teresa
 La phrase Yvan Eht Nioj qui apparaît lors du concert et est rapidement corrigée en Join the Navy est déjà apparue dans l'épisode Bart et son boys band (saison 12)
 L'architecture du Magic Palace où est jouée la pièce David Copperfield ressemble à celle du Magic Castle, un club privé de magiciens situé à Hollywood
 J-Cloud est une parodie d'iCloud
 Lisa utilise Skype pour communiquer avec Harper
 Les panneaux signalétiques sur l'île privée de Mike Jambowski indiquent : 
nager avec Michael Phelps
participer à un film avec Adam Sandler
prendre des décisions avec le Dr. Phil Sur la plage, Homer sort de l'eau à la manière de l'actrice Ursula Andress dans James Bond 007 contre Dr No, arborant ainsi le même maillot et le couteau marin 
 Homer et Harper chantent Under the Mango Tree, tiré du film James Bond 007 contre Dr No Le film Retour vers le futur'' de 1985 est diffusé sur la plage.

Réception 
Lors de sa première diffusion l'épisode a attiré .

Notes et références 

Épisode des Simpson, saison 27